Camachuelo puede hacer referencia a varias especies de aves de la familia de los fringílidos:
 Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), presente en Eurasia.
 Camachuelo de Azores (Pyrrhula murina), endémico de Azores.
 Camachuelo picogrueso (Pinicola enucleator), de distribución holártica.
 Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) propio del norte africano, Oriente Medio y península ibérica.

Fringillidae